Панкхёрст, Па́нкхерст () — английская фамилия. Известные носители:
 Панкхёрст, Кристабель (1880—1958) — британская суфражистка.
 Панкхёрст, Сильвия Эстелла (1882—1960) — британская суфражистка и левая коммунистка.
 Панкхёрст, Эммелин (1858—1928) — британская суфражистка; мать Сильвии Панкхёрст.

Примечания